Нижче наведено список 291 муніципалітетів департаменту Луар і Шер.

Луар і Шер

Луар і Шер